La Selección de fútbol sub-20 de las Islas Vírgenes estadounidenses, conocida también como la Selección juvenil de fútbol de las Islas Vírgenes estadounidenses, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, y es controlada por la U.S. Virgin Islands Soccer Federation.

Estadísticas

Campeonato Sub-20 de la Concacaf

Mundial Sub-20

Partidos del Campeonato Sub-20 2018 
 Victoria
 Empate
 Derrota

Véase también

Enlaces externos 
 soccerway.com

Juvenil
Islas Vírgenes Estadounidenses